Моравац може бити:

 Моравац (коло), народно коло
 Моравац (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Србија
 Морављанин, становник Моравске

Види још 
 ФК Моравац, вишезначна одредница
 Моравци, вишезначна одредница